Planta è il nome di una famiglia patrizia grigionese, tra i cui esponenti troviamo:

 Adolf von Planta (1820-1895), chimico svizzero
 Alfred von Planta (1857-1922), giurista, politico, imprenditore e diplomatico svizzero 
 Andreas Rudolf von Planta (1819-1889), giurista, politico e imprenditore svizzero
 Armon Planta (1917-1986), insegnante, scrittore e storico svizzero
 Franz Albert von Planta-Zuoz (1838-1908), imprenditore e politico svizzero
 Joseph Planta (1744-1827), bibliotecario, storico e scrittore britannico
 Martin Planta (1727-1772), educatore e religioso della chiesa riformata svizzera
 Peter Conradin von Planta (1815-1902), avvocato, giornalista e politico svizzero 
 Pompejus von Planta (1570-1621), esponente della fazione ispano-austriaca nei torbidi grigionesi
 Rudolf von Planta (1569-1638), esponente della fazione ispano-austriaca nei torbidi grigionesi
 Thomas Planta (1520-1565), vescovo di Chur (1550-1565)
 Uors von Planta (1916-1979), produttore cinematografico svizzero
 Claudio von Planta (1962)  – regista e cameraman svizzero

Altre personalità 
 Gaius Pompeius Planta – prefetto d'Egitto (98-100 d.C.)

Altro 
 Planta – album del gruppo brasiliano CSS
 Battaglia di la Planta (1475) – episodio delle guerre borgognone